Río Molinar puede hacer referencia a:
 Río Molinar (afluente del Ebro)
 Río Molinar (afluente del Serpis)